Burgtheater steht für folgende Theater und Kinos:
 Burgtheater in Wien
 Burgtheater (Budapest)
 Burgtheater Hohenegg, Niederösterreich
 Burgtheater Dinslaken
 Nürnberger Burgtheater
 Burg Theater (Kino) in Burg bei Magdeburg

Nach dem Burgtheater Wien sind folgende Werke benannt:
 Burgtheater (Film), österreichischer Spielfilm  von Willi Forst (1936)
 Burgtheater, Drama von Elfriede Jelinek (1985)

Theatername